Taj Mahal kan syfta på:

 Taj Mahal – ett mausoleum i Indien som Shah Jahan lät bygga
 Taj Mahal (musiker) (1942–), en amerikansk bluesmusiker
 Taj Mahal (musikalbum) – ett musikalbum från 1968 av Taj Mahal